Valley (Alabama), een plaats in de staat Alabama in de Verenigde Staten
Valley (Amsterdam), een in aanbouw zijnde wolkenkrabber op de Zuidas in Amsterdam
Valley (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Valley (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska in de Verenigde Staten
Zie ook:
Silicon Valley
Valley County